O 48.º Rali da Acrópole foi realizado entre 15 e 17 de Junho de 2001, na Grécia. Fez parte do Campeonato Mundial de Rali desse ano.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Ligações externas 
 

Grecia